

Cinéma 

 Melancholia est un film britannico-ouest allemand réalisé par Andi Engel et sorti en 1989.
 Melancholia est un film de Lars von Trier, sorti en 2011.

Littérature 

 Melancholia est un recueil de nouvelles pour adultes, de l'écrivain français Sire Cédric.
 Melancholia est un poème du recueil de poème de Victor Hugo, Les Contemplations, Troisième livre, poème 2.

Musique 

 Melancholia est une chanson du groupe britannique The Who, de l'album The Who Sell Out.

Peinture 
 Melancholia, une peinture réalisée en 1532 par l'artiste allemand Lucas Cranach l'Ancien.

Voir aussi 
 Mélancholia, un film de Guy Gilles de 1961
 Melencolia, la plus célèbre des œuvres de Dürer